Literatura: Funes el Memoriós, obra de Jorge Luis Borges
 Toponímia:
 Funes (Navarra), localitat navarresa
 Funes (Itàlia), localitat italiana a la província de Bolzano
 Deán Funes, localitat de la província de Córdoba (Argentina)
 Funes (Argentina), localitat argentina de la província de Santa Fe
 Funes (Colòmbia), localitat colombiana del departament de Nariño
 Biografies:
 Louis de Funès, actor còmic francès
 Mauricio Funes, periodista i polític d'El Salvador
 Gregorio Funes, eclesiàstic i polític argentí
 Juan Gilberto Funes, futbolista argentí
 Rogelio Funes Mori, futbolista argentí